Brell ist der Familienname folgender Personen:

 Aljoscha Brell (* 1980), deutscher Schriftsteller
 Benet Brell i Clos (1786–1850), katalanischer Kapellmeister, Komponist, Organist und Benediktinermönch
 Erna Brell, deutsche Tischtennisspielerin
 Mario Brell (1936–2021), deutscher Opernsänger (Tenor)

BRELL steht außerdem für:
 BRELL (kyrillisch: БРЭЛЛ), einen Verbund der Stromnetze der Staaten Weißrussland, Russland, Estland, Lettland und Litauen  

Siehe auch:
 Brel
 Prell